Okręty US Navy o nazwie USS „Triton”, pochodzącej od Trytona:

 Pierwszy „Triton” (YT-10) był 212 tonowym holownikiem, który przez długi czas służył w stoczni Washington Navy Yard. Został skreślony z listy okrętów floty w maju 1930.
 Drugi „Triton” (SS-201) był okrętem podwodnym typu Tambor, który służył w latach 1940 - 43.
 Trzeci „Triton” (SSRN/SSN-586) był nuklearnym okrętem podwodnym pikiety radarowej, który służył w latach 1959 - 1986. Był pierwszym okrętem który opłynął kulę ziemską pod wodą.

Zobacz też 
 Dla okrętów US Coast Guard – USCGC „Triton”
 Dla okrętów Royal Navy – HMS „Triton”

Triton